Tangled Up – album delle Girls Aloud del 2007
 Tangled Up – singolo di Billy Currington del 2007
 Tangled Up – singolo di Caro Emerald del 2013
 Tangled Up – album di Thomas Rhett del 2015